

Patronyme 

 Alan Cadman (né en 1937), homme politique australien
 Alfred Cadman (1847-1905), homme politique néo-zélandais
 Chuck Cadman (1948-2005), homme politique canadien
 Charles Wakefield Cadman (1881-1946), compositeur américain
 Dona Cadman (née en 1950), femme politique canadienne
 Dorothy A. Cadman (1908-1927), peintre anglaise
 Samuel Cadman (1877-1952), joueur de cricket britannique
 Laura Cadman, personnage de fiction de Stargate Atlantis

Toponyme 
 Glacier Cadman, glacier de l'Antarctique

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme